Кубок мира по лыжному двоеборью 1991/1992 стартовал 14 декабря 1991 года в чехословацком Штрбске-Плесо и финишировал в норвежском Осло 13 марта 1992 года. Было проведено 8 стартов из 8-ми. В течение сезона, с 8 по 23 февраля 1992 года, были проведены Зимние Олимпийские игры в Альбервиле.

Убедительную победу одержал француз Фабрис Ги, который одержал 6 побед из 8. Второе место занял Клаус Зульценбахер из Австрии,который победил на 2 этапах. Замкнул тройку призёров, прошлогодний победитель, норвежец Фред Бёрре Лундберг.

Результаты

Общий зачёт

Примечание

Ссылки 
 Календарь и результаты

 Общий зачёт

Кубок мира по лыжному двоеборью